Evanston kan syfta på:

Geografi

Australien

 Evanston Gardens – en del av en befolkad plats i Gawler, South Australia

USA

 Evanston, Illinois – en universitetsstad i Cook County, Illinois, utanför Chicago
 Evanston, Wyoming – en stad i Uinta County, Wyoming